Baiona puede referirse a:

 Baiona, nombre oficial y en gallego de un municipio español en la provincia de Pontevedra.
 Baiona, nombre en euskera y gascón de una comuna francesa situada al suroeste de Francia.